Taizé, commune française de Saône-et-Loire
 Taizé-Maulais, commune française des Deux-Sèvres
 Taizé-Aizie, commune française de la Charente
 Communauté de Taizé, mouvement œcuménique
 (100033) Taizé, astéroïde